Balanoglossus borealis är en djurart som tillhör fylumet svalgsträngsdjur, och som först beskrevs av Willey 1899.  Balanoglossus borealis ingår i släktet Balanoglossus och familjen Ptychoderidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ollonmaskar
borealis